Barry Jean Ancelet, écrivain, professeur et folkloriste américain ;
 Charles-Louis-Émile Ancelet, aquafortiste et lithographe ; 
 Émile Ancelet (1865-1951), peintre français ;
 Gabriel-Auguste Ancelet (1829-1895), architecte français ;
 Jeanne Ancelet-Hustache (1891-1983), essayiste, spécialiste de la mystique rhénane.